Спиридович — фамилия.
 Спиридович, Александр Иванович (1873—1952) — генерал-майор Отдельного корпуса жандармов, начальник императорской дворцовой охраны.
 Спиридович, Елена Борисовна (род. 1961) — белорусская тележурналистка, диктор и телеведущая, заслуженная артистка Республики Беларусь.
 Череп-Спиридович, Артур Иванович (1868—1926) — генерал-майор флота в отставке, публицист.